El término "This Love" puede referirse a:

 "This Love" (1992), canción del álbum Vulgar Display of Power de Pantera; 
 "This Love" (2004), canción del álbum Songs About Jane, de Maroon 5; 
 "This Love" (2006), canción de Angela Aki; 
 "This Love" (2008), canción del álbum Hook Me Up de The Veronicas; o
 "This Love" (2014), canción del álbum 1989 de Taylor Swift.